La Liga 2009./10. (iz sponzorskih razloga poznata kao Liga BBVA) bila je 79. sezona španjolskog nogometnog prvenstva od njegova utemeljenja. Započela je 29. kolovoza 2009., a završila 16. svibnja 2010. Natjecalo se ukupno 20 momčadi, 17 koje su se već natjecale u sezoni 2008./09. i tri koje su promovirane iz Segunda División.

Barcelona je osvojila svoj 20. naslov prvaka u povijesti, dok su iz lige relegirani Xerez, Tenerife i Valladolid.

Dobitnik Trofeja Pichichi bio je napadač Barcelone, Lionel Messi, strijelac 34 pogotka, dok je Trofej Zamora pripao njegovu suigraču, Víctoru Valdésu, koji je u 38 utakmica primio 24 gola.

Promocija i relegacija 

Momčadi promovirane iz Segunda División 2008./09.
 Xerez CD
 Real Zaragoza
 CD Tenerife

Momčadi relegirane u Segunda División 2009./10.
 Real Betis
 CD Numancia
 Recreativo de Huelva

Stadioni i lokacije

Trenerske promjene

Prije početka sezone

Tijekom sezone

Tablica 

<small>a Atlético Madrid je kao pobjednik Europske lige 2009./10. stekao pravo nastupa u grupnoj fazi Europske lige 2010./11.</small>

Pozicije po kolima

Rezultati 
Domaćini su u redcima, a gosti u stupcima.

Statistika sezone

Trofej Pichichi

Trofej Zamora

Izvori

Španjolska nogometna natjecanja